Клаусура 2005 () — вторая половина 62-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2004/05) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 11—12 мая, а ответные состоялись 14—15 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 18—19 мая, а ответные состоялись 21—22 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 26 мая, а ответный состоялся 29 мая.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2004/2005 на rsssf.com 

2005
Мексика
Спорт в Мексике в 2005 году